Gérard Monnier peut désigner :

 Gérard Monnier (1935-2017), historien de l'architecture français ;
 Gérard Monnier-Besombes (1953-), homme politique français.